Бріо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 110 км на південь від Орлеана, 17 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 212 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 497,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бріон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бріон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр